Фенилпропанолами́н (норэфедри́н) — адреномиметическое лекарственное средство, которое используется также в качестве противоотёчного средства и как средство для подавления аппетита. Органическое вещество, алкалоид. Является стереоизомером катина.

Применение 
Лекарственное вещество, по своему действию сходное с эфедрином. Применяется в ветеринарии собакам при недержании мочи.

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к бромокриптину или другим алкалоидам спорыньи, выраженная артериальная гипертензия, недавно перенесенный инфаркт миокарда, тяжёлые заболевания сердечно- сосудистой системы, АГ, токсикоз беременных, тяжёлые заболевания пищеварительного тракта, психические нарушения.

Побочные действия 
На начальных этапах лечения могут возникать тошнота, рвота и головокружение. В редких случаях препарат может вызвать запор, ортостатическую гипотензию, сонливость, психомоторное возбуждение, галлюцинации, аллергические реакции. Указанные явления обычно проходят при снижении дозы препарата. Иногда, при продолжительном лечении, особенно у пациентов с болезнью Рейно, возможно обратимое побледнение пальцев рук и ног в условиях низких температур.

Особые указания 
 На протяжении первых дней лечения препаратом необходим тщательный контроль АД и общего состояния пациента.
 При длительном применении препарата женщинам следует периодически (1 раз в год) проводить гинекологическое обследование, желательно с цитологическим исследованием тканей шейки матки и эндометрия.
 Лечение Бромкриптином-К может восстанавливать нормальную репродуктивную функцию
 Для предотвращения нежелательной беременности необходима консультация врача в отношении использования надежного метода контрацепции.

Взаимодействие 
 Не допускается сочетанное применение препарата с пероральными контрацептивами, ингибиторами МАО и средствами, угнетающими ЦНС.

Правовой статус 
Входит в Список IV Перечня наркотических и психотропных веществ (прекурсоры, таблица I), оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. Кустарно изготовленные препараты фенилпропаноламина входят в Список I Перечня (оборот запрещён).

Все стереоизомеры катина как вещества, внесённого в список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», являются запрещёнными к обороту на территории РФ (для фенилпропаноламина только кустарно изготовленные препараты).

Литература 
 Физер Л., Физер М. — Органическая химия. Углубленный курс (Том 2) с.397
 Сиггиа С., Ханна Дж. Г. — Количественный органический анализ по функциональным группам с.488

Лекарственные средства по алфавиту
Прекурсоры, оборот которых ограничен в РФ (Список IV)
Амфетаминовые алкалоиды
Препараты, оборот которых запрещён в РФ (Список I)